Con (muziek) - een aanwijzing in de muziek (met)
 Congestus - een term binnen de Internationale wolkenclassificatie
 Con (rivier), een rivier in Quảng Nam, Vietnam.
 Con (mythologie), de broer van Pachacamac